Ary Scheffer
 Imanu’el Szefer
 James Scheffer, amerykański producent muzyczny i autor tekstów
 (Jakob) „Jaap” (Gijsbert) de Hoop Scheffer
 Ulrik Scheffer, szwedzki polityk, kanclerz